Estisch curlingteam (mannen)
Estisch curlingteam (vrouwen)
Estisch curlingteam (gemengddubbel)